Ел Аркито има више значења:

 Ел Аркито (Рива Паласио), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Аркито, Ел Аркито Буенавистиља (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Аркито (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Аркито (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Аркито (Фортин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику